Hähnlein:
 Roy Hähnlein – niemiecki hokeista

Zobacz też 
 Alsbach-Hähnlein